Ратуш — название населённых пунктов.

Молдавия 
 Ратуш — село в Криулянском районе. 
 Ратуш — село в Теленештском районе.

Украина 
 Ратуш — село в Ямпольском районе Винницкой области.
 Ратуш — село в Володарском районе Киевской области.

См. также 
 Ратуш Арсенал (станция метро)